Чемпионат Америки по баскетболу 2011 прошел в Аргентине с 30 августа по 11 сентября. Это 15-й по счёту турнир. В финальной стадии примут участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы.

По результатам соревнований пройдёт отбор на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

Стадион

Квалификация 

Обе страны Северной Америки, Канада и США, автоматически квалифицируются на соревнования. Однако из-за отказа США участвовать в чемпионате, страны Южной Америки получили одну дополнительную квоту, а Канада будет единственным представителем от Северной Америки.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка была проведена в Мар-дель-Плата 27 января 2011 года.

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Второй раунд

Финальный раунд

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Статистические показатели

Индивидуальные 
 Лучшие показатели в одной игре

 Набранные в среднем очки

 Подборы в среднем за игру

 Передачи в среднем за игру

 Перехваты в среднем за игру

 Блок-шоты в среднем за игру

Командные 
 Лучшие показатели в одной игре

 Набранные в среднем очки

 Пропущенные в среднем очки

 Подборы в среднем за игру

 Передачи в среднем за игру

 Перехваты в среднем за игру

 Блок-шоты в среднем за игру

Сборная всех звёзд турнира 
 Разыгрывающий защитник:  Марселью Уэртас
 Атакующий защитник:  Карлос Арройо
 Лёгкий форвард:  Ману Джинобили
 Тяжёлый форвард:  Луис Скола — MVP
 Центровой:  Эл Хорфорд

Ссылки 
 FIBA Америка  
 Официальный сайт

2011
2011 год в баскетболе